Чербаево — топоним в России, Чувашская Республика:

 Чербаево — деревня в Ядринском районе.
 Чербаево — деревня в Красночетайском районе.